Jméno Gary Young má více osobností:

 Gary Young (australský hudebník) (* 1947) – zakládající člen skupiny Daddy Cool
 Gary Young (fotbalista) (* 1958) – australský fotbalista
 Gary Young (bubeník) (* 1953) – americký bubeník, člen skupiny Pavement
 Gary Young (básník) (* 1951) – americký básník
 Gary Young (scenárista) – britský scenárista

Externí odkazy